

Patronyme 

 Henri Maho (1921-2008), personnalité bretonne ;
 Jacques Le Maho (1952-),historien et un archéologue médiéviste français ;
 Yvon le Maho (1947-), écophysiologiste français ;
Jean-Paul Maho (1945-), cycliste français.

Toponyme 

 Maho Beach est une plage située sur la partie néerlandaise de l'île Saint-Martin, dans les Antilles ;
 Pech Maho est un oppidum préromain situé à Sigean dans l'Aude, en France.

Divers 
 Le groupe Maho est une entreprise française du secteur du bâtiment.
Patronyme français